Abu Said Uthman ist der Name folgender Personen:

* Abu Said Uthman I. († 1303), Sultan der Abdalwadiden
 Abu Said Uthman II. (Merinide) († 1331), Sultan der Meriniden
 Abu Said Uthman II. (Abdalwadiden), Abdalwadiden-Herrscher